Креативный директор, творческий директор — должность, которая чаще всего встречается в рекламе, массмедиа, индустрии развлечений, а также в других организациях, где существенную роль играет творческий аспект (например, в дизайн-студиях).

Обязанности креативного директора 
Важным аспектом этой должности является интерпретация коммуникационной стратегии клиента и построение творческих концепций в соответствии с этой стратегией. Другим существенным аспектом является обязанность инициировать, поддерживать и развивать творческие идеи всех вовлечённых в творческий процесс. Креативный директор, как правило, возглавляет креативный департамент агентства или отдел компании. В рекламном агентстве подобный отдел состоит из копирайтеров и дизайнеров. В дизайн-студии команда может включать графических дизайнеров и программистов. В любом случае, в подчинении креативного директора находятся люди, имеющие непосредственное отношение к созданию творческого продукта. Креативный директор отвечает за финальный творческий продукт.

Креативный директор в рекламном агентстве 
Креативным директором в рекламном агентстве обычно становится начальник отдела дизайна или старший дизайнер, и, как правило, хорошо знаком с обеими этими дисциплинами. Креативный директор должен быть не просто хорошим специалистом, он также должен быть хорошим менеджером.

Роль креативного директора в рекламном агентстве 
С самого начала существования рекламных агентств, креативный директор играет ключевую роль: это важнейший участник каждого этапа процесса создания рекламы. Хороший креативный директор участвует в формулировании стратегии бренда, написании брифа, процессе создания рекламы, презентации и продаже идей клиенту, в реализации рекламного продукта для публикации в средствах массовой информации. Крупные рекламные агентства могут иметь в штате несколько креативных директоров, каждый из которых отвечает за крупный бренд или коллекцию брендов, и подчиняются управляющему креативному директору.

Ссылки 
 Кухня креатива. Записки творческого директора

См. также 
 Креативный класс
 Креативная экономика
 Креативная педагогика
 Креативный учёт

Профессии
Должности управленцев
Корпоративные руководители